FIA World Touring Car Championship 2010 var den sjunde säsongen av FIA:s världsmästerskap i standardvagnsracing, World Touring Car Championship. Serien körs över 22 race, från 7 mars till 21 november. Yvan Muller säkrade titeln efter FIA WTCC Race of Japan, då BMW Team RBM:s bilar blev diskvalificerade.

Tävlingskalender

Poängskala 
Från och med den här säsongen infördes en ny poängskala. Samma skala användes även i andra FIA-mästerskap som till exempel Formel 1 och WRC. Nytt den här säsongen var WTCC Rookie Challenge, en klass för nya förare i serien, vilka använde samma poängskala som huvudklassen gjort tidigare år.

* En poäng delas även ut för pole position i privatklassen, en för snabbaste varv i privatklassen och en för varje poäng tagna i totalställningen (topp tio totalt).

Team och förare

Slutställningar

Förarmästerskapet

Märkesmästerskapet

Yokohama Independents' Trophy (privatförarcupen) 

* Efter att ha tagit pole position på Masaryk Circuit, blev Turkington av med sin privatförarstatus. En annan ändring var att förarna inte längre fick extrapoäng om det kom topp tio totalt, det efter att Turkington tog 33 bonuspoäng på Brands Hatch.

Yokohama Teams' Trophy (privatteamsmästerskapet)

Rookie Challenge

Källor

Säsonger 

2010
Motorsportevenemang 2010